CTK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Canton (Stati Uniti)